Татья́на Либерма́н:
 Либерман, Татьяна Алексеевна (1906—1991), имя Татьяны Алексеевны Яковлевой во втором замужестве; известна также под фамилией первого мужа как Татьяна Алексеевна дю Плесси — модельер женской одежды, художник-дизайнер. Возлюбленная Владимира Маяковского в 1928—1929 годах.
 Либерман, Татьяна Григорьевна (псевдоним Тина Кароль; род. 1985) — украинская певица, актриса и телеведущая.
 Либерман, Татьяна Юльевна (род. 1964) — российская художница, фотограф.